

Голухув — гміна в Плешевському повіті Великопольського воєводства
 Ґолухув — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Голухув (Ґолухув) — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства